bitwa nad rzeką Lech (743)
 bitwa nad rzeką Lech (955)
 bitwa pod Rain nad rzeką Lech (1632)